Василий Лудупович Эренчин  (17 декабря 1912 — 21 июля 1961) — поэт, член Союза писателей Тувинской Народной Республики, член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился 17 декабря 1912 года в местечке Хады. Учился на курсах ликбеза, в 1938 г. окончил педагогический техникум в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск). В детстве батрачил, затем участвовал в ликвидации безграмотности, преподавал в школах Шагонара, Эрзина, Самагалтая. Работал в Министерстве промышленности и строительства Тувинской Народной Республики, в Сыстыг-Хемском лесхозе, был председателем рабочкома, корреспондентом газеты «Шын».

В 1933 году на страницах газеты «Шын» напечатано его первое стихотворение. Первым его консультантом и учителем в творчестве был А. А. Пальмбах. Его стихи, очерки, рассказы печатались в республиканских газетах, в альманахе «Улуг-Хем». Стихотворение «Кадарчы уруг» (Девушка-чабанка) считается его первым лирическим стихотворением. Выпустил свет две книги — поэтические сборники «Стихи» (1955) и «Новь» (1961). Его творчество переведено на русский, украинский языки.

Трагически погиб 21 июля 1961 года.

Награды и звания 
 грамота Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
 грамота Министерства культуры
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина»

Основные публикации 
 «Стихи»(1955)
 «Новь»: стихи (1961)
 «Светлый путь»: стихи (1977)
 «Мы верны»: стихи
 «На аржане Тарыс» : очерк

Комментарии

Примечание 

Тувинские писатели
Тувинские поэты
Деятели культуры Тывы
Члены Союза писателей СССР
Умершие в Каа-Хемском кожууне